Salman Khan peut faire référence à : 

Salman Khan (1965- ), un acteur de Bollywood. 
Salman Khan (1976- ), un éducateur américain.